Dewey es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Dewey (condado de Burnett, Wisconsin)
 Dewey (condado de Portage, Wisconsin)
 Dewey (condado de Rusk, Wisconsin)